

Zusammensetzung 
Nach der Reichstagswahl vom 4. Mai 1924 setzte sich der Reichstag wie folgt zusammen:

Präsidium 
 Präsident des Reichstages: Max Wallraf (DNVP)
 Erster Stellvertreter: Wilhelm Dittmann (SPD)
 Zweiter Stellvertreter: Johannes Bell (Zentrum)
 Dritter Stellvertreter: Jakob Riesser (DVP)
Der Präsident und seine drei Stellvertreter wurden in der 2. Sitzung am 28. Mai 1924 gewählt. Bis dahin leitete der Alterspräsident Wilhelm Bock (SPD) die Sitzungen des Reichstages.

Mitglieder

Einzelnachweise 

2
Politik 1924